Иша́ки () — село в Чебоксарском районе Республики Чувашии России. Административный центр Ишакского сельского поселения.

География 
Около села река Моргаушка впадает в реку Унга. 

Село расположено в 32 км от районного центра, 35 км — от Чебоксар и 12 км — от железнодорожной станции Ишлеи.

Название 
Ижек (Ишек) — всеми почитаемый болгаро-чуваш, живший в конце 13 и начале 14 вв. О нем мы знаем по записям и очерку С.М. Михайлова-Яндуша «Село Ишаки в Козьмодемьянском уезде».

Исторические и прежние названия 
До 1760 года называлось Алино, в ряде документов упоминалось как Сретенское, Байзарино, Кюсле Сирма.

История 
Основано в XIII—XIV веках.

В 2010 году близ села Ишаки было основано Экологическое поселение Радуга.

Население

Экономика 
 Фермерские хозяйства, магазины, рынок, средняя школа и т. д.
 Производство экологической продукции на базе Экологического поселения Радуга.

Транспорт 
Рядом с селом проходит дорога Чебоксары — Калинино — Саранск.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Чебоксарского района